Золота карета — одна з нагород Каннського міжнародного кінофестивалю.

 «Золота карета» (1952) — франко-італійський драмедійний фільм режисера Жана Ренуара.
 «Золота карета» (1971) — радянський телевізійний фільм, реж. Олександр Дунаєев та Галина Холопова.